Příjmení Görner (Görnerová, Goerner) nosí tyto osobnosti:

 Anton Görner (1822–1885) – českoněmecký právník a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 František Josef Görner (1809–1883) – český katolický kněz, arciděkan v Horní Polici
 Karl von Görner (1858–1924) – rakouský novinář
 Nora von Görner (1832–1910) – českoněmecká spisovatelka
 Samuel Görner – český zbožný poustevník z 18. století
 Vladimír Görner (1904–1972) – český a československý politik ČSSD, poválečný poslanec

Německá příjmení
Česká příjmení